Яков Семёнов:
 Семёнов, Яков Лазаревич (1831—1913) — русский купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин.
 Семёнов, Яков Петрович (1850—1921) — генерал-майор, участник Русско-турецкой войны, инженер-строитель в Симеизе.
 Семёнов, Яков Фёдорович (1939—2017) — полковник КГБ, начальник Группы спецназначения «Зенит».